Валерий Полуновский:
 Полуновский, Валерий Исаакович (род. 1961)  — российский художник, сценограф, педагог.
 Полуновский, Валерий Фёдорович (1920—1998) — советский военный лётчик.